François Quiqueré, monteur français
 Georges Quiqueré (1921-2009), journaliste français
 Henri Quiquéré, journaliste sportif et auteur français
 Jean-Claude Quiqueré (né en 1944), photographe français connu sous le pseudonyme de Jean-Claude Seine